Mužská dvouhra Brisbane International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl kanadský tenista a světová trojka Milos Raonic, kterého v semifinále vyřadil Grigor Dimitrov z Bulharska.

Vítězem se stal sedmý nasazený Grigor Dimitrov, jenž ve finále zdolal japonskou turnajovou trojku Keie Nišikoriho po třísetovém průběhu 6–2, 2–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul okruhu ATP Tour, na nějž čekal téměř tři roky. V průběhu turnaje vyřadil tři hráče elitní světové desítky. Nišikoriho zdolal poprvé v kariéře, čímž snížil pasivní bilanci vzájemných zápasů na 1:4. Ukončil také šňůru čtyř proher ve finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2017